14-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 26 мая 2006 по 22 февраля 2007 года с участием 43 команд (с учётом Кубка Сибири и Дальнего Востока). Обладателем Кубка в 5-й раз в своей истории стало подмосковное «Заречье-Одинцово».

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
15-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока являлся отборочным турниром к Кубку России и проводился в два этапа — предварительный и финальный. Две лучшие команды по итогам розыгрыша выходят в полуфинальную стадию Кубка России.

Предварительный этап 
Участники: 16 команд высших лиг «А» и «Б» региона «Сибирь — Дальний Восток».

Группа А 
 19—24 августа. Томск.
Подгруппа 1

Подгруппа 2

Плей-офф
 Полуфинал за 5-8 места: МКТ — ЮТК 3:0; «Золотинка» — «Томичка-Юпитер»-2 3:1.
 Матч за 7-е место: ЮТК — «Томичка-Юпитер»-2 3:0.
 Матч за 5-е место: МКТ — «Золотинка» 3:0.

 Полуфинал за 1-4 места: «Спартак» — «Омичка» 3:1; «Лицей» — «Томичка-Юпитер» 3:1.
 Матч за 3-е место: «Омичка» — «Томичка-Юпитер» 3:1.
 Финал: «Спартак» — «Лицей» 3:0.

Группа Б 
 19—24 августа. Томск.
Подгруппа 1

Подгруппа 2

 Матч за 7-е место: «Иркутяночка» — «Строитель»-2  3:1.
 Матч за 5-е место: «Старт-Саяны» — «Забайкалка» 3:1.

 Полуфинал за 1-4 места: «Локомотив-Ангара» — «Хара Морин» 3:1; «Строитель» — «Аурум» 3:1.
 Матч за 3-е место: «Хара Морин» — «Аурум» 3:2.
 Финал: «Локомотив-Ангара» — «Строитель» 3:0.

4 команды из группы «А» и 3 из группы «Б» вышли в финальный этап, где к ним присоединилась команда суперлиги «Самородок» (Хабаровск). От участия в финальном раунде отказались победитель группы «Б» «Локомотив-Ангара» и 4-я команда группы «А» «Томичка-Юпитер». Вместо них в число участников финала включены «Аурум» и МКТ.

Финальный этап 
16—21 сентября. Омск.

Групповой раунд 
Группа В

Группа Г

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-8 места: МКТ — «Лицей» 3:1; «Хара Морин» — «Строитель» 3:0.
 Матч за 7-е место: «Лицей» — «Строитель» 3:0.
 Матч за 5-е место: «Хара Морин» — МКТ 3:1.

 Полуфинал за 1-4 места: «Самородок» — «Омичка» 3:0; «Спартак» — «Аурум» 3:0.
 Матч за 3-е место: «Омичка» — «Аурум» 3:0.
 Финал: «Самородок» — «Спартак» 3:0 (25:20, 25:17, 28:26).

Обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока в 4-й раз в своей истории стал хабаровский «Самородок». В полуфинальный этап розыгрыша Кубка России вышли «Самородок» и «Спартак».

Предварительный этап 
Участники: 14 команд высших лиг «А» и «Б» (регион «Европа») и первой лиги. Матчи проводились в четырёх группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

Группа 1 
 26—28 мая. Самара.

Группа 2 
 26—28 мая. Пенза.

Группа 3 
 26—28 мая. Санкт-Петербург.

Группа 4 
 26—28 мая. Ольгинка (Краснодарский край).

В четвертьфинальный этап вышли по две лучшие команды из групп, где к ним присоединились 8 команд суперлиги, а также РГСУ-«Динамо» (фарм-команда московского «Динамо»).

Четвертьфинальный этап

Группа 1 
 15—21 сентября. Балаково.

Группа 2 
 16—21 сентября. Казань.

 «Надежда» (Серпухов) — отказ от участия.

Группа 3 
 15—21 сентября. Волгодонск.

По две команды из 1-й и 3-й групп и три команды из 2-й группы вышли в полуфинальный этап, где к ним присоединились московское «Динамо», «Заречье-Одинцово», «Уралочка»-НТМК и финалисты Кубка Сибири и Дальнего Востока «Самородок» (Хабаровск) и «Спартак» (Омск).

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в трёх группах. В финальный этап розыгрыша выходят победители групповых турниров, а также лучшая из команд, занявших в группах вторые места.

Группа 1 (Казань) 

 27 декабря. Динамо — Стинол 3:0 (25:16, 25:18, 25:20); Казаночка — Автодор-Метар 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).
 28 декабря. Казаночка — Стинол 3:0 (25:18, 27:25, 25:19); Динамо — Автодор-Метар 3:0 (25:19, 25:13, 25:14).
 29 декабря. Динамо — Казаночка 3:0 (25:14, 25:17, 25:20);Стинол — Автодор-Метар 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:17).

Группа 2 (Одинцово) 

 27 декабря. Спартак — Самородок 3:0 (25:20, 25:23, 26:24); Заречье-Одинцово — Балаковская АЭС 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:18).
 28 декабря. Самородок — Балаковская АЭС 3:1 (19:25, 25:21, 25:20, 25:19); Заречье-Одинцово — Спартак 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).
 29 декабря. Балаковская АЭС — Спартак 3:2 (23:25, 25:18, 25:21, 17:25, 15:11); Самородок — Заречье-Одинцово 3:2 (29:27, 25:21, 14:25, 18:25, 17:15).

Группа 3 (Лобня) 

 27 декабря. Динамо-Янтарь — Уралочка-НТМК 3:2 (25:22, 21:25, 21:25, 25:16, 15:6); ЦСКА — Ленинградка 3:2 (27:25, 25:20, 25:27, 21:25, 17:15).
 28 декабря. Ленинградка — Уралочка-НТМК 3:1 (23:25, 25:23, 25:14, 25:21); ЦСКА — Динамо-Янтарь 3:1 (25:15, 20:25, 25:18, 25:23).
 29 декабря. ЦСКА — Уралочка-НТМК 3:0 (25:14, 25:23, 25:19); Динамо-Янтарь — Ленинградка 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Финальный этап 
21—22 февраля 2007. Казань.

Участники: «Динамо» (Москва), «Заречье-Одинцово» (Московская область), ЦСКА (Москва), «Казаночка» (Казань).

Полуфинал 
21 февраля
 Заречье-Одинцово — Динамо (М.) 3:0 (25:14, 25:18, 25:18)
 ЦСКА — Казаночка 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:17)

Матч за 3-е место 
22 февраля
 Динамо (М.) — Казаночка 3:0 (25:11, 25:15, 25:17)

Финал

Призёры 
 «Заречье-Одинцово» (Московская область): Татьяна Горшкова, Жанна Проничева, Анна Моисеенко, Наталья Мельникова, Татьяна Алвес дос Сантос, Наталья Сафронова, Юлия Меркулова, Ольга Фатеева, Анна Левченко, Мариола Зеник, Анна Артамонова. И.о. главного тренера — Вадим Панков.

 ЦСКА (Москва): Екатерина Кабешова, Татьяна Свирина, Елена Гуськова, Ольга Ильина, Юлия Ильина, Ольга Букреева, Любовь Ягодина, Анастасия Шмелёва, Ольга Рыжова. Главный тренер — Валерий Лосев.

 «Динамо» (Москва): Анастасия Беликова, Леся Махно, Мария Жадан, Наталья Курносова, Наталья Ханикоглу, Мария Бородакова, Екатерина Гамова, Татьяна Грачёва, Елена Ежова, Елена Година. Главный тренер — Дмитрий Фомин.

Индивидуальные призы 
 MVP — Любовь Ягодина (ЦСКА)
 Лучшая нападающая — Наталья Сафронова («Заречье-Одинцово»)
 Лучшая блокирующая — Юлия Меркулова («Заречье-Одинцово»)
 Лучшая на подаче — Елена Година («Динамо» М.)
 Лучшая связующая — Татьяна Свирина (ЦСКА)
 Лучшая либеро — Екатерина Кабешова (ЦСКА)

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 Волейбол. Кубок России. Женщины. "Финал четырёх"// «Спорт-Экспресс» — 23.02.2007

2006 год в волейболе